Нина Лауро Содре и Силва (; 17 октября 1858, Белен — 16 июня 1944, Рио-де-Жанейро) — бразильский военный, политический и государственный деятель. Губернатор штата Пара (1891—1897 и 1917—1921), , профессор.

Биография 

Обучался в государственном колледже (в то время назывался «Лицей Пара»), затем, получил диплом военного инженера в Военном училище в Рио-де-Жанейро, где среди его преподавателей был Бенджамин Констан, оказавший влияние на политические взгляды Содре, принятие идей позитивизма, аболиционизма, республиканских позиций.

С июня 1891 года — первый губернатор штата Пара, представитель штата Пара в Учредительном собрании республики. Четыре раза избирался сенатором: трижды — от Пара и один — от тогдашнего Федерального округа. Был единственным губернатором, выступившим против переворота, совершённого Деодору да Фонсекой.

Позже, был секретарём Бенджамина Констана в военном министерстве, профессором Высшей военной школы.

Депутат Национального учредительного собрания для создания республиканской хартии.

В октябре 1897 года был кандидатом на пост президента Бразилии, в основном, поддержанный республиканцами и позитивистами.

После переворота 1930 года отказался от общественной жизни.

Ссылки 
 Lauro Sodré .

Кандидаты в президенты Бразилии
Члены Палаты депутатов Бразилии
Губернаторы штата Пара
Сенаторы Бразилии
Политики Бразилии
Военные Бразилии
Позитивисты